Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Tomm Warneke 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (campioni)
 Peter Doohan /  Brad Drewett (quarti di finale)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Amos Mansdorf (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1985